Вяз () — деревня в Пинском районе Брестской области Республики Беларусь. Входит в состав Загородского сельсовета.

Расположена в 6 км от автомагистрали Гомель — Кобрин (М-10) и в 35 км от города Пинск, неподалёку от берега водохранилища Погост. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 256 человек.

Достопримечательности 
В окрестностях поселения расположены археологические памятники:
 Стоянка эпохи неолита (5-4 тысячелетия до н. э.)
 Стоянка мезолита (8-5 тысячелетия до н. э.)

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пинского района